Újezdec est un toponyme qui peut désigner :

Újezdec, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Újezdec, une commune du district de Mělník, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Újezdec, une commune du district de Prachatice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Újezdec, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Újezdec, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín.

Homonymie
Homonymie de localités en  Tchéquie